Brunnenfeld ist der Name folgender Orte:

 Brunnenfeld (Gemeinde Bludenz), Ortschaft in der Stadtgemeinde Bludenz, Bezirk Bludenz, Vorarlberg
 Brunnenfeld (Gemeinde Sollenau), Ortschaft in der Marktgemeinde Sollenau, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich

Brunnenfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Ferrari-Brunnenfeld (1932–2001), österreichischer Politiker (FPÖ)